Grinnell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Grinnell
 Hilda Wood Grinnell